Каттар:
 Каттар (гора) — гора в Аравийской пустыне (Египет).
  (, род. 1960) — ливанский экономист, министр окружающей среды и административного развития в 2020 году.
 Каттар, Кэлвин (род. 1988) — американский боец смешанных единоборств.